Shengang ist der Name mehrerer Orte in der Republik China (Taiwan) und der Volksrepublik China:
 Shengang (Changhua), eine Landgemeinde im Landkreis Changhua
 Shengang (Jiangyin), ein Straßenviertel der kreisfreien Stadt Jiangyin
 Shengang (Yihuang), eine Gemeinde im Kreis Yihuang 
 Shengang (Taichung), ein Bezirk der Stadt Taichung